Jenni Meno, née le 10 novembre 1970 à Westlake est une patineuse artistique américaine.

Biographie

Carrière sportive 
Elle pratique le patinage artistique en couple avec son mari Todd Sand. Le duo obtient la médaille de bronze aux Championnats du monde de patinage artistique 1995 à Birmingham et  aux Championnats du monde de patinage artistique 1996 à Edmonton puis la médaille d'argent aux Championnats du monde de patinage artistique 1998 à Minneapolis.

Palmarès 
Avec deux partenaires :
 Scott Wendland (2 saisons 1990-1992)
 Todd Sand (6 saisons : 1992-1998)

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique américaine
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Naissance en novembre 1970
Naissance dans le comté de Cuyahoga